Alessandro Lambrughi – calciatore italiano
 Mario Lambrughi – ostacolista e velocista italiano